Aristòfon (en grec antic Ἀριστόφων) fou un poeta còmic grec del que no se sap res de la seva època ni de la seva vida.

Es coneixen els títols de nou de les seves comèdies dels quals es dedueix que pertanyien a la comèdia mitjana: Πλάτων, Φιλωνίδης, Πυφαγοριστής, Βαβίας, Δίδυμοι ἢ Γιύραυνος, Καλλωνίδης, Παρακαταθήκη i Πειρίθους, mencionats per Ateneu de Naucratis, i Estobeu.

D'aquestes comèdies en resten alguns fragments, i d'altres fragments que no se sap de quines obres eren.

Referències 

Poetes de la comèdia mitjana